Burnt Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burnt Butte (Alaska)	
 Burnt Butte (Idaho)	
 Burnt Butte (North Dakota)	
 Burnt Butte (Oregon)